Slănic peut désigner différentes localités de Roumanie :

 Slănic, une ville du județ de Prahova
 Slănic Moldova, une ville du județ de Bacău
 Slănic, un village de la commune de Aninoasa, dans le județ d'Argeș